Die Milwaukee Admirals sind eine Eishockeymannschaft in der American Hockey League. Sie spielen in Milwaukee, Wisconsin in der UW–Milwaukee Panther Arena (9.652 Plätze). Sie sind das Farmteam der Nashville Predators (NHL).

Geschichte 
Die Milwaukee Admirals wurden 1970 gegründet und spielten zunächst drei Jahre im Amateurbereich. Erst zur Spielzeit 1973/74 schlossen sie sich der neu gegründeten United States Hockey League an. In ihrer ersten Spielzeit waren sie zunächst sehr erfolglos, gewannen lediglich 11 von 48 Spielen und beendeten die Saison als schlechtestes Team ihrer Division. Zwei Jahre später aber gewann sie die Meisterschaft in der USHL.

1977 schlossen sich die Admirals der International Hockey League an, da die USHL eine reine Amateurliga wurde. Nur einmal in ihrer 24 Jahre dauernden Zugehörigkeit zur IHL schafften es die Admirals in das Finale um den Turner Cup, allerdings unterlagen sie 1982/83 Toledo in sechs Spielen. Nachdem 2001 die IHL aufgelöst wurde, schlossen sich die Admirals, wie fünf andere IHL-Teams auch, der American Hockey League an. 2004 gewannen sie erstmals den Calder Cup, als sie im Finale die Wilkes-Barre/Scranton Penguins besiegten. 2005/06 gewannen sie zum zweiten Mal ihre Division in der AHL und erreichten erneut das Calder Cup-Finale. Dort unterlagen sie aber in sechs Spielen den Hershey Bears.

Seit 2005 gehören die Admirals einer Gruppe von Investoren, unter anderem Harris J. Turer und Ben Sheets, dem Pitcher der Milwaukee Brewers.

Saison-Statistik 
American Hockey League (Neue Regeln)

American Hockey League

International Hockey League

United States Hockey League (semi-professional)

Legende: GP = gespielte Spiele, W = gewonnene Spiele, L = verlorene Spiele, T = unentschiedene Spiele, OL = nach Verlängerung verlorene Spiele, SOL = nach Penalty-Schießen verlorene Spiele, GF = geschossene Tore, GA = kassierte Tore, PTS = Punkte

Vereins-Rekorde 
Tore: 75, Danny Lecours (1982/83)
Vorlagen: 100, Dale Yakiwchuk (1982/83)
Punkte: 138, Dale Yakiwchuk (1982/83)
Strafminuten: 381, Don Gibson (1992/93)
Gegentore-Schnitt: 2.18, Wade Flaherty (2003/04)
Gehaltene Schüsse (%): 92.2, Wade Flaherty (2003/04)
Tore (Karriere): 445, Danny Lecours
Vorlagen (Karriere): 379, Fred Berry
Punkte (Karriere): 813, Danny Lecours
Strafminuten (Karriere): 1233, Ken Sabourin
Gewonnene Spiele eines Torhüters (Karriere): 119, Rich Sirois
Shutouts (Karriere): 11, Brian Finley
Spiele (Karriere): 641, Danny Lecours

Weblinks 

 Offizielle Website
 Milwaukee Admirals (AHL) bei hockeydb.com
 Milwaukee Admirals (IHL) bei hockeydb.com
 Milwaukee Admirals (USHL) bei hockeydb.com

 
 
Eishockeyverein (American Hockey League)
Eishockeyverein (International Hockey League)
Admirals
Gegründet 1970